Welcome Home může být:

 Welcome Home (Sanitarium) – píseň skupiny Metallica z roku 1996
 Welcome Home (album, Carole King) – album zpěvačky Carole King z roku 1978
 Welcome Home (album, 'Til Tuesday) – album skupiny 'Til Tuesday z roku 1986
 Welcome Home (album, Kane & Abel) – album dua Kane & Abel z roku 2003
 Welcome Home (album, Brian Littrell) – album zpěváka Briana Littrella z roku 2006